Nick Seeler (né le  à Eden Prairie dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il est repêché au cinquième tour par le Wild du Minnesota au  rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Après avoir passé une saison dans l'USHL, il rejoint les Mavericks de l'Université du Nebraska à Omaha. Il passe deux saisons avec les Mavericks avant de changer d'université pour l'Université du Minnesota en 2014. Il ne joue pas la saison 2014-2015 à cause du règlement de la NCAA sur les transferts. Après une saison avec le Minnesota, il signe avec le Wild en .

Il joue sa première saison professionnelle en 2016-2017 avec le Wild de l'Iowa, équipe affiliée avec Minnesota dans la LAH. Il fait ses débuts dans la LNH avec le Wild du Minnesota la saison suivante.

Le , il est réclamé au ballottage par les Blackhawks de Chicago.

Statistiques 

|-
| 2011-2012 ||Lumberjacks de Muskegon ||USHL ||32 ||2 ||13 ||15 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||26 ||2 ||11 ||13 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Université du Nebraska à Omaha ||WCHA ||34 ||2 ||7 ||9 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Université du Nebraska à Omaha ||NCHC ||36 ||4 ||6 ||10 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Université du Minnesota ||Big-10 ||36 ||0 ||10 ||10 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Wild de l'Iowa ||LAH ||57 ||0 ||5 ||5 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Wild de l'Iowa ||LAH ||49 ||2 ||10 ||12 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Wild du Minnesota ||LNH ||22 ||0 ||4 ||4 ||21 ||5 ||0 ||2 ||2 ||7
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota ||LNH || 71 || 2 || 5 || 7 || 64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota ||LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wild de l'Iowa ||LAH ||6 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH || 6 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH ||  || 

| 105 ||2 ||10 ||12 ||100 ||5 ||0 ||2 ||2 ||7

Trophées et honneurs personnels 
2011-2012 : nommé dans l'équipe des recrues de l'USHL.

Références 

Naissance en juin 1993
Naissance dans le comté de Hennepin
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flyers de Philadelphie